Эжен Жан Франсуа Бальм (; , Улэ — , Париж) — французский стрелок, двукратный чемпион мира 1906 и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 и 1908.

Биография

На Играх 1900 в Париже Бальм соревновался только в стрельбе из скоростного пистолета на 25 м, и занял в нём третье место, получив бронзовую медаль.

На чемпионате мира 1905 в Брюсселе получил бронзу в винтовочной стрельбе лёжа и командном соревновании. На следующем чемпионате в Милане он стал чемпионом стрельбе из трёх позиций и лёжа в частности, и ещё получил серебряную награду в соревновании среди сборных. Ещё через год, на чемпионате в Цюрихе, Бальм стал серебряным призёром по стрельбе лёжа и бронзовым среди команд.

На Играх 1908 он входил во французскую команду, которая соревновалась в командных соревнованиях по стрельбе из армейской и произвольной винтовки. В первом состязании его сборная заняла четвёртое место, а во втором третье, выиграв бронзовые медали.

На своём последнем чемпионате в 1913 году он получил ещё одно серебро в соревновании команд.

Бальм работал инженером в одной французской компании. Он застрелился в припадке неврастении.

Ссылки 
 Эжен Бальм на sports-reference.com 
 Эжен Бальм на чемпионатах мира по стрельбе 

Персоналии по алфавиту
Умершие в Париже
Застрелившиеся во Франции
Чемпионы мира по стрельбе
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки Франции
Стрелки на летних Олимпийских играх 1900 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года